

Населені пункти та їхні частини

 Юзефово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — село в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Юзефово — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Юзефово — село в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства
 Юзефово — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Юзефово — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — частина села Цереквиця в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — частина села Невесцин у гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — частина села Вуйтувка в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — частина села Поток у гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — частина села Пясечно в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — частина села Осек-над-Віслою в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — частина села Баракі-Хотумські в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефово — частина села Желиці в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — частина села Новий Двур у гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — частина села Радавниця в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — частина села Отуш у гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — колонія в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — колонія в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Юзефово — осада в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефово — осада в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Юзефово — осада в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Юзефово — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Юзефово — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Юзефово — осада в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — осада в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Юзефово — лісова осада в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки